Сезон 1950 — 6-й сезон «Крыльев Советов» в чемпионате СССР и 5-й сезон в первой группе.

События
В 1950 году вратарём клуба Владимиром Сухоставским, был установлен командный рекорд непробиваемости (669 минут). Рекорд продержался 20 лет, до 1970 года. Ворота команды оставались в неприкосновенности с 1 тура и только в 8 туре на 39 минуте мяч впервые побывал в воротах.

Чемпионат СССР

Турнирная таблица

Матчи

Кубок СССР

Игры и голы 

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|-
|}

Примечания

Ссылки
 На www.rsssf.com
 На WildStat.ru
 На kc-camapa.ru

1950
Крылья Советов